Кротошин:

 Кротошин — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Кротошинский повят.
 Кротошин — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кротошинский повят, Великопольское воеводство.
 Кротошин — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.